James Sullivan peut désigner :
 James Sullivan (1744-1808), homme politique américain ;
 James Edward Sullivan (1862-1914), dirigeant sportif américain ;
 James Owen Sullivan (1981-2009), musicien américain connu sous le pseudonyme The Rev.